Atak Rusów na Konstantynopol (860)
 Atak Rusów na Konstantynopol (907)

Zobacz też